Ulrich Leiner ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Leiner (Apotheker) (1921–1994), deutscher Apotheker, Kommunalpolitiker (Freie Wähler) und Redakteur
 Ulrich Leiner (Politiker) (* 1953), deutscher Landwirt und ehemaliger bayerischer Landtagsabgeordneter (Bündnis 90/Die Grünen)
 Ulrich Leiner (Mathematiker) (* 1958), deutscher Mathematiker und Kommunalpolitiker (Bündnis 90/Die Grünen)